Por Edgerton pode estar à procura de:
 Edgerton (Kansas)
 Edgerton (Minnesota)
 Edgerton (Missouri)
 Edgerton (Ohio)
 Edgerton (Wisconsin)
 Edgerton (Wyoming)

Desambiguações de topônimos